Сильвие Бегич (: 3 июня 1993, Посушье, Босния и Герцеговина) — хорватский футболист, защитник клуба «Урал».

Биография 
Выступал за боснийский клуб «Посушье», хорватские клубы низших дивизионов «Камен» (Иванбеговина) и «Рудеш». С 2015 года играл за «Интер» (Запрешич) в высшем дивизионе Хорватии, дебютный матч на высшем уровне сыграл 8 августа 2015 года против клуба «Истра 1961», а первый гол забил 15 октября 2015 года в ворота клуба «Сплит».

В июле 2017 года перешёл в клуб «Оренбург». Дебютный матч в ФНЛ сыграл 5 августа 2017 года против «Факела». По итогам сезона 2017/18 со своим клубом стал победителем ФНЛ и с 2018 года выступает в премьер-лиге России.

Клубная статистика 
По состоянию на 19 марта 2023 года

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Рудеш»
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Урал»